Натуральне число 1192
 1192 рік до нашої ери
 1192 рік нашої ери